Lienz steht für 

 Lienz, Stadt in Tirol
 Lienz SG, Ortschaft in der Schweiz

 Familien
 Burggrafen von Lienz und Lueg

 Familienname
 Egger-Lienz

 Personen
 Burggraf von Lienz, Minnesänger, 13. Jahrhundert